80. længdegrad kan henvise til:

 80. vestlige længdekreds
 80. østlige længdekreds